Фильмы
 «Глаз шторма» () — немецкий триллер 1991 года, режиссёр Юрий Зельцер.
 «Глаз шторма» () — канадский боевик 1997 года, режиссёр Лоуренс Гордон Кларк.
 «Глаз шторма» () — американский боевик 1997 года, режиссёр Брэд Жак.
 «Глаз шторма» () — австралийская драма 2011 года, режиссёр Фред Скеписи.

См. также 
 Глаз бури